Pimpinella rugosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Kunze. Pimpinella rugosa ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
rugosa